Ненаживина — фамилия. Известные носители:
 Ненаживина, Ирина Валерьевна
 Ненаживина, Ольга Валерьевна